Azijska GP2 sezona 2008-09 je druga sezona serije, ki je potekala med 18. oktobrom 2008 in 26. aprilom 2009. Dirkaški naslov prvaka je osvojil japonski dirkač Kamui Kobajaši.

Dirkači in moštva

Koledar dirk

Rezultati

Dirkaško prvenstvo 
Odebeljen rezultat pomeni najboljši štartni položaj (2 točki), * pa najhitrejši krog (1 točka)

Moštveno prvenstvo 
Odebeljen rezultat pomeni najboljši štartni položaj (2 točki), * pa najhitrejši krog (1 točka)

Opombe in viri 

2008-09
2008 v športu
2009 v športu